Соревнования по волейболу на XV летних Азиатских играх проходили с 26 ноября по 14 декабря 2006 года в Дохе (Катар) с участием 18 мужских и 9 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Южной Кореи, у женщин — сборная Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
Бахрейн, Гонконг, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Ливан, Макао, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

От участия отказались первоначально заявленные Индонезия, Государство Палестина и Туркменистан.

Женщины 
Вьетнам, Казахстан, Китай, Монголия, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
10 (из 18-ти) команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) выходят во второй этап, где к ним присоединяются сборные Таиланда и Индии. Эти 10 команд делятся на две группы. 2 команды (победители групп второго этапа) выходят в 1/4-финала, где к ним присоединяются сборные Катара (страна-организатор игр), Японии, Китая, Южной Кореи и Ирана (участники чемпионата мира 2006). Победители четвертьфинальных матчей по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Проигравшие по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Женщины 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 8 команд (по 4 лучшие из каждой группы) выходят 1/4-финала плей-офф, где образуют 4 пары. Победители четвертьфинальных матчей по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Проигравшие по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Результаты

Мужчины

Первый этап

Группа A 

 26 ноября: Ливан — Монголия 3:1 (25:16, 23:25, 25:11, 25:16).
 27 ноября: Бахрейн — Ливан 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:20).
 28 ноября: Бахрейн — Монголия 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Группа B 

 Индонезия — отказ.

 26 ноября: Саудовская Аравия — Макао 3:0 (25:18, 25:20, 25:14).

Группа С 

 26 ноября: Кувейт — Мальдивы 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).
 27 ноября: Тайвань — Кувейт 3:1 (25:17, 25:18, 25:27, 25:18).
 28 ноября: Тайвань — Мальдивы 3:0 (отказ Мальдив).

Группа D 

 Государство Палестина,  Туркменистан — отказ.

 27 ноября: ОАЭ — Гонконг 3:0 (28:26, 25:22, 25:22).

Второй этап

Группа Е 

 2 декабря: ОАЭ — Ливан 3:1 (18:25, 25:23, 25:18, 25:23); Саудовская Аравия — Кувейт 3:2 (26:28, 25:14, 25:20, 23:25, 15:11).
 3 декабря: Саудовская Аравия — ОАЭ 3:0 (25:18, 25:16, 25:16); Индия — Ливан 3:0 (25:18, 39:37, 25:23).
 4 декабря: Саудовская Аравия — Индия 3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:23).
 5 декабря: Кувейт — ОАЭ 3:0 (25:11, 25:23, 25:19).
 7 декабря: Индия — Кувейт 3:0 (25:17, 25:16, 25:18); Саудовская Аравия — Ливан 3:0 (25:15, 25:16, 25:15).
 9 декабря: Ливан — Кувейт 3:2 (29:27, 22:25, 18:25, 26:24, 15:13); Индия — ОАЭ 3:0 (25:12, 25:14, 25:19).

Группа F 

 2 декабря: Бахрейн — Гонконг 3:0 (25:11, 25:15, 25:19).
 3 декабря: Тайвань — Макао 3:0 (25:12, 25:23, 25:13).
 4 декабря: Гонконг — Макао 3:0 (25:23, 25:18, 25:19); Бахрейн — Таиланд 3:1 (23:25, 29:27, 25:20, 25:17).
 5 декабря: Таиланд — Макао 3:0 (25:16, 25:17, 25:11); Тайвань — Гонконг 3:0 (25:15, 25:18, 25:19).
 7 декабря: Тайвань — Таиланд 3:0 (25:15, 25:13, 25:21); Бахрейн — Макао 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).
 9 декабря: Бахрейн — Тайвань 3:2 (18:25, 25:23, 17:25, 25:19, 15:13); Таиланд — Гонконг 3:0 (25:17, 25:20, 25:11).

Плей-офф

Четвертьфинал 
12 декабря
 Китай — Казахстан 3:1 (25:21, 25:20, 24:26, 25:20)
 Южная Корея — Иран 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:18)
 Саудовская Аравия — Япония 3:0 (25:20, 27:25, 25:21)
 Катар — Бахрейн 3:0 (25:23, 25:16, 25:18)

Полуфинал за 1—4 места 
13 декабря
 Китай — Саудовская Аравия 3:2 (25:20, 25:11, 23:25, 22:25, 15:13)
 Южная Корея — Катар 3:1 (25:27, 25:21, 25:22, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
13 декабря
 Япония — Казахстан 3:0 (25:14, 25:23, 25:23)
 Иран — Бахрейн 3:1 (25:19, 23:25, 25:23, 25:20)

Матч за 7-е место 
14 декабря
 Казахстан — Бахрейн 3:1 (25:21, 23:25, 25:21, 25:18)

Матч за 5-е место 
14 декабря
 Япония — Иран 3:2 (25:23, 23:25, 25:27, 25:22, 15:9)

Матч за 3-е место 
14 декабря
 Саудовская Аравия — Катар 3:2 (25:20, 16:25, 25:21, 17:25, 15:11)

Финал 
14 декабря
 Южная Корея — Китай 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:16)

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 30 ноября: Китай — Вьетнам 3:0 (25:18, 25:9, 25:10); Южная Корея — Тайвань 3:2 (21:25, 20:25, 25:23, 25:19, 15:9).
 3 декабря: Тайвань — Вьетнам 3:1 (23:25, 25:18, 25:15, 25:14); Китай — Южная Корея 3:0 (25:15, 25:15, 25:14).
 6 декабря: Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:10, 25:16, 25:20); Китай — Тайвань 3:0 (25:17, 25:17, 25:17).

Группа B 

 30 ноября: Япония — Монголия 3:0 (25:10, 25:17, 25:9); Таиланд — Таджикистан 3:0 (25:7, 25:7, 25:4).
 2 декабря: Таиланд — Монголия 3:0 (25:11, 25:12, 25:18); Япония — Казахстан 3:2 (23:25, 25:13, 20:25, 25:12, 15:13).
 4 декабря: Казахстан — Таиланд 3:1 (25:22, 24:26, 25:21, 25:15); Монголия — Таджикистан 3:0 (25:13, 25:18, 25:12).
 5 декабря: Казахстан — Таджикистан 3:0 (25:7, 25:10, 25:10); Япония — Таиланд 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).
 6 декабря: Япония — Таджикистан 3:0 (25:5, 25:5, 25:6); Казахстан — Монголия 3:0 (25:4, 25:15, 25:11).

Плей-офф

Четвертьфинал 
8 декабря
 Китай — Монголия 3:0 (25:13, 25:6, 25:6)
 Япония — Вьетнам 3:0 (25:13, 25:21, 25:16)
 Таиланд — Южная Корея 3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 29:27)
 Тайвань — Казахстан 3:2 (25:19, 22:25, 22:25, 31:29, 15:13)

Полуфинал за 1—4 места 
10 декабря
 Китай — Тайвань 3:0 (25:17, 25:13, 25:17)
 Япония — Таиланд 3:0 (32:30, 25:17, 25:17)

Полуфинал за 5—8 места 
10 декабря
 Казахстан — Монголия 3:0 (25:13, 25:8, 25:15)
 Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:22, 25:15, 25:15)

Матч за 7-е место 
12 декабря
 Вьетнам — Монголия 3:0 (25:11, 25:16, 25:19)

Матч за 5-е место 
12 декабря
 Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:20, 25:22, 25:14)

Матч за 3-е место 
12 декабря
 Тайвань — Таиланд 3:0 (25:20, 25:22, 25:14)

Финал 
12 декабря
 Китай — Япония 3:1 (22:25, 25:10, 25:23, 25:16)

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины 
  Южная Корея: Син Чжин Сик, Квон Ён Мин, Мун Сон Мин, Ё О Хён, Сон Бён Ир, Ли Сон Гё, Ву Ин Чжун, Юн Бон У, Ли Гён Су, Ким Ё Хан, Ха Гён Мин, Чан Бён Чхоль.

  Китай: Цюй Сяодун, Юань Чжи, Го Пэн, Ван Хайчуан, Тан Мяо, Цюй Цзяньцзюнь, Ли Чунь, Ю Давэй, Шэнь Циун, Цзян Фудун, Жэнь Ци, Сюй Шэншэн.

  Саудовская Аравия: Ахмед аль-Бахит, Наиф аль-Буасун, Яхья Ханче, Ибрахим аль-Харби, Абдалла аль-Бахли, Шариф аль-Халифа, Халиф Хаджи, Тамер аль-Досари, Халид Озайби, Исмаил аль-Хайбари, Масфар аль-Беши, Ясер аль-Макавни.

Женщины 
  Китай: Ван Имэй, Фэн Кунь, Ян Хао, Лю Яньань, Чуй Цзиньлин, Ли Шань, Чжоу Сухун, Ли Цзюань, Сун Нина, Чжан На, Сюй Юньли, Чжан Пин. 
 
  Япония: Ёсиэ Такэсита, Миюки Такахаси, Каори Сугаяма, Макико Хораи, Сатико Сугияма, Мидори Такахаси, Эрика Араки, Саори Кимура, Сука Ояма, Мари Отиаи, Акико Ино, Юки Исикава.

  Тайвань: Е Хуэй-сюань, Линь Чунь-и, Чэнь Хуэй-чэнь, Чэнь Мэй-чин, Ку Най-хань, Чу Вэнь-ин, Чэнь Шуй-ли, Сюй Хуэй-фан, Линь Чин-и, Цэн Хуа-ю, Ву Сяо-ли, Цзюань Пэй-чи.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 
 

2006
Волейбол
2006 год в волейболе